Crkvena (Prnjavor, BiH), naselje u općini Prnjavor
 Crkvena (rijeka), pritoka Vrbasa